Вулиця Тернопільська — вулиця у Бродах.
 Вулиця Тернопільська — вулиця в місті Донецьку.
 Вулиця Тернопільська — вулиця в Дніпрі.
 Вулиця Тернопільська — вулиця у Запоріжжя.
 Вулиця Тернопільська — вулиця в Золочеві Львівської області.
 Тернопільська вулиця — вулиця в Кропивницькому
 Тернопільська вулиця — вулиця в Києві
 Тернопільська вулиця — вулиця у Львові
 Тернопільська вулиця — вулиця у Миколаєві
 Тернопільська вулиця — вулиця в Рівному
 Тернопільська вулиця — вулиця в Тернополі
 Тернопільська вулиця — вулиця в Хмельницькому
 Тернопільська вулиця — вулиця в Чернівцях
 Тернопільська вулиця — вулиця в Ужгороді

Вулиці
Об'єкти, названі на честь Тернополя